The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – film animowany na podstawie powieści Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena produkcji Kenji Kamiyamy, którego premierę zaplanowano na 12 kwietnia 2024 r. W ekranizację zaangażowane są studia filmowe: New Line Cinema, Warner Bros. Animation oraz Sola Entertainment.

Fabuła 
Akcja toczy się w Śródziemiu, na 183 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w trylogii filmowej Hobbit i około 260 lat przed wydarzeniami z trylogii filmowej Władca Pierścieni. Wódz Dunledingów Wulf najeżdża Rohan, szukając zemsty za śmierć swojego ojca. Rohirrimowie pod wodzą króla Helma bronią się przed atakiem wroga w Rogatym Grodzie.

Obsada 

 Brian Cox, jako Helm Żelaznoręki, król Rohanu,
 Gaia Wise, jako Hera, córka króla Helma,
 Miranda Otto, jako Eowina, księżniczka Rohanu i narratorka filmu,
 Luke Pasqualino, jako Wulf, wódz Dunledingów,
 Laurence Ubong Williams, jako Fréaláf, siostrzeniec króla Helma.

Produkcja

Prace nad filmem 
W czerwcu 2021 r. New Line Cinema, studio filmowe zaangażowane w produkcję i dystrybucję trylogii filmowej Władca Pierścieni, ogłosiło rozpoczęcie prac nad animowanym filmem ze świata Śródziemia. The War of the Rohirrim ma być niezależną opowieścią, zawierającą odwołania do wizji artystycznej ekranizacji Petera Jacksona, którego  nie  zaangażowano w ten projekt. Konsultantka filmu The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Philippa Boyens, współpracowała z Jacksonem przy scenariuszu trylogii Władca Pierścieni.

Reżyserem filmu będzie Japończyk Kenji Kamiyama. Nad scenariuszem do filmu pracują Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou, opierając się na wersji przygotowanej wcześniej przez Jeffreya Addissa i Willa Matthew . W skład zespołu kreatywnego wchodzą między innymi:

 Richard Taylor (filmowiec, zdobywca Oskarów za prace przy Władcy Pierścieni (trylogia filmowa) ),
 Alan Lee (ilustrator twórczości J.R.R. Tolkiena , zdobywca  Oskara w kategorii najlepsza scenografia za film Władca Pierścieni: Powrót króla),
 John Howe (ilustrator twórczości J.R.R. Tolkiena, autor szkiców koncepcyjnych trylogii Władca Pierścieni i Hobbit).

Animacja 
Za animację odpowiada japońskie studio Sola Entertainment. Pierwszy concept art filmu został opublikowany 14 lutego 2022 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim w IMDb,
 The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim w Filmwebie.

Śródziemie
Filmy w produkcji